Frühes Versprechen steht für:
 Frühes Versprechen (1972), tschechoslowakischer Film von Antonín Kachlík
 Frühes Versprechen (2017), französisch-belgischer Film von Éric Barbier